Helmut Domke.ist der Name folgender Personen:

* Helmut Domke (Lyriker) (1914–1986), deutscher Lyriker 
 Helmut Domke (Politiker) (1943–2021), deutscher Physiker und Staatssekretär